Ивановка () — село в Чаплинском районе Херсонской области Украины. 

Почтовый индекс — 75244. Телефонный код — 5538. Код КОАТУУ — 6525481301.

География 
Через село проходит автодорога Чаплинка — Новотроицкое.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 1128 человек.

Местный совет 
75244, Херсонская обл., Чаплинский р-н, с. Ивановка, ул. Центральная, 11

Экономика 
На территории села находится центральная усадьба совхоза им. Чапаева, за которым закреплено 8140 га сельскохозяйственных угодий, из них 6916 га пахотной земли, в т. ч. 3566 га орошаемой. Хозяйство специализируется на выращивании зерновых культур и производстве мясо-молочной продукции.

Ссылки 
 Ивановка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Чаплинского района